Charles Spiteri – ex calciatore maltese
 Ernest Spiteri-Gonzi – ex calciatore maltese
 Joe Spiteri – ex calciatore australiano
 Mary Spiteri – cantante maltese
 Michael Spiteri – ex calciatore maltese
 Mike Spiteri – cantante maltese
 Sharleen Spiteri – cantante e attrice scozzese